Филипп Спиро () — глава немецкой типографии братьев Спиро () из Гамбурга, которая с 1864 года примерно по 1880 год изготовила около 500 различных литографированных репродукций почтовых марок.

Считается, что репродукции не предназначались для обмана, но они были настолько хорошо исполнены и настолько многочисленны, что способствовали ответной резкой реакции на фальсификацию и подделку почтовых марок, которая нашла отражение в издании книги  Роберта Эре.

Подделки часто изготавливались небольшими листами по 25 штук, которые до сих пор иногда обнаруживают целыми. Многие коллекции старинных почтовых марок включают подделки Спиро из-за их широкого распространения и более широкого признания подделок как «заполнителей места» до 1900 года.

См. также 
 Список фальсификаторов почтовых марок

Примечания

Ссылки 
 Типичные поддельные штемпели на поддельных японских марках Спиро. Эти штемпели присутствуют на марках множества стран, а не только Японии.
 Spud Papers онлайн. Онлайн-репозиторий Spud Papers с описанием поддельных марок, изготовленных Спиро.

Дата смерти неизвестна
Фальсификаторы почтовых марок